The Bunker steht für:

 Der Bunker (1981) (The Bunker), amerikanisch-französischer Kriegsfilm
 The Bunker – Der Feind ist nicht dort draussen, britischer Horror-Kriegsfilm (2001)

 The Bunker, britisches Full-Motion-Video-Spiel (2016)

Siehe auch:
 Der Bunker